Marinedienstgruppe steht für:
 Marinedienstgruppe (Royal Navy), Cuxhaven
 Marinedienstgruppe (United States Navy), Bremerhaven